Santa María del Monte, puede referirse a:

Lugares

España 

 Santa María del Monte de Cea, un municipio y localidad de la provincia de León, comunidad autónoma de Castilla y León.
 Santa María del Condado, o Santa María del Monte del Condado, es una localidad perteneciente al municipio de Vegas del Condado, en la provincia de León.

México 

 Santa María del Monte, un pueblo que forma parte del área del municipio de Zinacantepec.

Sitios de culto religioso

España 

 Ermita de Santa María del Monte, una ermita situada en la localidad de Liesa, dentro del término municipal de Siétamo (Huesca).

Italia 

 Abadía de Santa María del Monte, una abadía católica ubicada en Cesena.